Nuolijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nuolijärvet, sjö i Pajala kommun,  (4,98 ha)
Nuolijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (11 ha)
Nuolijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Nuolijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (5,47 ha)

Finland
 Nuolijärvi (sjö i Finland) – en sjö i landskapet Kajanaland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn